De Slag van Dagorlad is de naam voor verschillende fictieve veldslagen in de werken van J.R.R. Tolkien

Eerste Slag van Dagorlad in het jaar 3434 van de Tweede Era
Tweede Slag van Dagorlad in het jaar 1899 van de Derde Era
Derde Slag van Dagorlad in het jaar 1944 van de Derde Era